Polyglott (Adjektiv, von altgriechisch  „vielsprachig“) steht für:
 die Eigenschaft, mehrere Sprachen zu sprechen, siehe Polyglossie
 Polyglotte (Substantiv), ein Werk, das den gleichen Inhalt in mehreren Sprachen enthält
 Polyglotte Personen, Liste mehrsprachiger Menschen
 Polyglottes Programm, ein Computerprogramm, dessen Quelltext in mehr als einer Programmiersprache gültig ist
 Polyglott-Verlag, ein auf Sprachführer spezialisierter Verlag, der 1955 vom Langenscheidt-Verlag übernommen und 1959 um die Polyglott-Reiseführer-Reihe ergänzt wurde

Siehe auch:

 Mehrsprachigkeit
 Polyglotta Africana, Studie von Sigismund Wilhelm Koelle über afrikanische Sprachen 
 Bilingualismus bedeutet Zweisprachigkeit
 Diglossie ist eine besondere Form der Zweisprachigkeit, Diglotte (veraltet) bezeichnet ein zweisprachiges Buch
 Hyperglott, ein Polyglott, der mehr als 12 Sprachen spricht